Hamburger SV, er forkortelsen for Hamburger Sport-Verein (HSV), som er en tysk fodboldklub, der spiller i 2. Bundesligaen. Som den eneste klub havde HSV spillet samtlige sæsoner i Bundesligaen til og med sæsonen 2017/18 hvor de rykkede ned i 2. Bundesliga, hvor  de stadig spiller.

Historie 
Hamburger SV blev til i 1919 som en sammenslutning af tre mindre klubber, hvoraf den ældste, "SC Germania von 1887", blev grundlagt i 1887. Hvis dette regnes med, er HSV landets ældste fodboldklub; imidlertid startede fodbold først i Germania i 1891, og dermed er klubben ikke den ældste, selv om den stadig er en af de absolut første i landet.

Efter dannelsen af Hamburger SV blev klubben snart en af de toneangivende, og allerede i 1922 spillede HSV første gang national finale om mesterskabet mod FC Nürnberg. Det blev en mindeværdig kamp, der i første omgang sluttede 2-2 efter så lang forlængelse af spilletiden, at mørket gjorde fortsættelse umulig. En ny kamp gik også i forlænget spilletid, og da man på den tid ikke tillod udskiftninger, blev kampen afbrudt, da Nürnberg var reduceret til syv spillere. Fodboldforbundet besluttede at tildele sejren til HSV, men opfordrede dem samtidig til at afslå den ud fra tanken om fair play. Dette blev tilfældet, og der blev dermed ikke fundet en mester det år. 

Det blev dog til to mesterskaber i 1920'erne, men ellers skulle man hen til perioden efter 2. verdenskrig, hvor klubben spillede en markant rolle. På det tidspunkt var tysk fodbold delt op i landsdele, og HSV spillede i Oberliga Nord, som de vandt 15 ud af 16 gange. I slutkampene om det tyske mesterskab måtte klubben dog vente til 1960, inden HSV sejrede efter to finalenederlag kort forinden.

Ved starten på Bundesligaen i 1963 var HSV en af de klubber, der blev valgt som deltager, og de spillede i Bundeligaen samtlige sæsoner frem til og med 2017/18 hvor de rykkede ned. Faktisk har klubben en endnu længere rekord, idet den fra 1919 til 2018 i hver eneste sæson spillede i den bedste række i Tyskland.

I midten af 1970'erne havde HSV en af sine mest succesrige perioder. Det blev til flere mesterskaber, pokalsejre og Europa-cup sejre. 

I 2004 var HSV ude for et tidligt nederlag i pokalturneringen til det upåagtede hold, Paderborn. Senere viste det sig, at dommeren i kampen, Robert Hoyzer, havde modtaget penge af et spilsyndikat for at sikre resultatet. Denne skandale blev den største i tysk fodbold i over tredive år og en ubehagelig sag for landet i forberedelserne til VM i fodbold 2006. Det skal understreges, at HSV var helt uden skyld i skandalen.

Kampene mod naboklubben Werder Bremen er tilknyttet et lokalderbys kolorit og kendes under betegnelsen Das Nordderby.

Resultater 
 1922: Tysk mester (ikke modtaget)
 1923: Tysk mester
 1924: Finaledeltager om tysk mesterskab
 1928: Tysk mester
 1956: Pokalfinalist
 1957: Finaledeltager om tysk mesterskab
 1958: Finaledeltager om tysk mesterskab
 1960: Tysk mester
 1963: Pokalvinder
 1967: Pokalfinalist
 1968: Finaledeltager om europacup for pokalvindere
 1974: Pokalfinalist
 1976: Pokalvinder, vice-mestre i tysk mesterskab
 1977: Vinder af Europa Cup for Pokalvindere
 1979: Tysk mester (Bundesliga)
 1980: Finaledeltager om europacup for mesterhold
 1981: Vice-mestre i tysk mesterskab
 1982: Tysk mester, finaledeltager i UEFA-cupturneringen
 1983: Tysk mester, vinder af europacup for mesterhold
 1984: Vice-mestre i tysk mesterskab
 1987: Vice-mestre i tysk mesterskab, pokalvinder
 2003: Ligapokalvinder
 2005: Vinder af UEFA Intertoto-cup

Kendte spillere fra HSV 
  Sergei Barbarez (2000-06) – 43 landskampe 
  Thomas von Heesen (1980-94) – 368 Bundesligakampe og 99 mål for HSV 
  Horst Hrubesch (1978-83?) – 21 landskampe, topscorer i Bundesligaen 1981-82 
  Manfred Kaltz (1971-89) – 69 landskampe 
  Kevin Keegan (1977-80) – 63 landskampe, årets fodboldspiller i Europa 1978 og 1979
  Felix Magath (1976-86) – 43 landskampe 
  Uwe Seeler (1946-72) – 72 landskampe, deltager i fire VM-slutrunder, 21 mål i 29 Europacup-kampe
  Uli Stein (1980-87)
  Rafael van der Vaart (2005-2008 ) – 35 landskampe
  Anthony Yeboah (1997-2001)
  Mohammed Zidan (2007-08) – 11 landskampe
  Ruud Van Nistelrooy (2010-2011) – 70 Landskampe
  Ditmar Jakobs (1979-1989) - 323 Bundesligakampe og 27 mål for HSV, 20 landskampe

Danske spillere 
 Lars Bastrup (1981-1983) – 30 landskampe 
 Ole Bjørnmose (1971-1977) 
 Jakob Friis-Hansen (1996-1997) – 19 landskampe 
 Thomas Gravesen (1997-2000) – 63 landskampe 
 Allan Hansen (1982-1984)
 Lars Jacobsen (2002-2004)
 John "Faxe" Jensen (1988-1990)
 Allan K. Jepsen (1997-1999)
 Stig Tøfting (1993-1995,2000-2002)
 Kim Christensen (2001-2003)
 Michael Gravgaard (2009)
 Christian Nørgaard (2012–2013)
 Mikkel Kaufmann (2021-2022)

Europæisk deltagelse

Andre sportsgrene 
Klubben har et alsidigt sportsudvalg med afdelinger for atletik, badminton, baseball, basketball, bordtennis, bowling, cricket, golf, gymnastik, håndbold, hockey, ishockey, karate, rugby, skaterhockey, sportsdans, svømning og volleyball. Der er også en afdeling for kvindefodbold.

Eksterne henvisninger 

 HSVs hjemmeside

 
Etableret i 1887
Fanejede fodboldklubber